Rozgrywki Serie B w sezonie 1996/1997 zakończyły się zwycięstwem Brescii Calcio. Oprócz niej awans do Serie A wywalczyły Empoli FC, US Lecce i AS Bari. Królem strzelców rozgrywek został Davide Dionigi z Regginy Calcio, który zdobył 24 bramki.

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
24 gole
  Davide Dionigi (Reggina)

1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1996 we Włoszech
1997 we Włoszech